Русская армия:
 Войско Древней Руси — наименование рати (войска) Древней Руси с конца IX века до середины XIII века.
 Армия Русского государства — наименование рати (войска) Русского государства с 1462 по 1682 годы.
 Армия Петра I — наименование регулярной армии и флота Российского царства с 1682 по 1721 годы.
 Русская императорская армия — наименование сухопутных сил Российской империи в 1721—1917 годах.
 Русская армия 1812 года — наименование состава действующей армии Русской императорской армии в 1812 году.
 Русская армия (1919) — наименование вооружённых сил Белого движения, объединённых под командованием адмирала А. В. Колчака.
 Русская армия Врангеля — наименование оперативно-стратегического объединения «Белой армии» под командованием П. Н. Врангеля на территории Юга России в апреле-ноябре 1920 года.

См. также 
 История русской армии
 Русская народная армия
 Русская освободительная армия
 Русская национальная народная армия
 Российская армия